Céline de Roany, née Céline Sanz-Aparicio le  à Nantes, est une écrivaine franco- australienne, auteure de romans policiers.

Biographie

Famille et formation 
Céline Sanz-Aparicio naît le  à Nantes et y grandit. Elle poursuit des études supérieures de droit à l'université de Nantes. Elle est titulaire d'un doctorat en droit international après avoir soutenu une thèse, rédigée sous la direction du .

Elle épouse Alexandre de Gavelle de Roany, fils du comte Jean de Gavelle de Roany et de Deindre Hewson. Elle vit depuis 2015 en Australie, avec sa famille.

Carrière juridique 
Elle est l'auteur de publications scientifiques en droit de l'environnement, droit de la mer et droit des pêches.

Elle enseigne à l'école de droit de l’université Griffith après avoir enseigné à l'université de Nantes, l'université de Bretagne-Sud.

Auteur de romans policiers 
Elle publie en autoédition en 2019, sous le titre, Special K, son premier roman qui a concouru au Grand Prix des Enquêteurs (Éditions Robert Laffont/Le Figaro Magazine), où il a été finaliste. Les Presses de la Cité ont repris ses deux premiers ouvrages.

Publications

Les enquêtes de Céleste Ibar 
 Les Beaux Mensonges, Presses de la Cité, Paris, , 2021  
 Paru sous le titre Spécial K, en autoédition en 2019 , 408p  
 Finaliste Grand Prix des Enquêteurs Robert-Laffont 2019
 Finaliste Prix Découverte Les Petits Mots des Libraires 2022
 Finaliste Prix Gouttes de Sang d'Encre 2022 
 Sélection Prix Nouvelles Voix du Polar 2023 
 De Si Bonnes mères, Presses de la Cité, Paris, 464 p, 2022  
 Paru sous le titre  Vena Amoris, en autoédition en 2020, 404p 
 Finaliste Prix Maison de la Presse 2022

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Naissance en décembre 1972
Naissance à Nantes
Romancière française du XXIe siècle
Auteur français de roman policier
Étudiant de l'université de Nantes
Personnalité liée à Nantes
Élève du lycée Gabriel-Guist'hau de Nantes
Élève par lycée français
Droit international public
Droit international de l'environnement